Садове може да се отнася до:

 Садове – село, Литински район, Виницка област, Украйна.
 Садове – село, Синельникивски район, Днипропетровска област, Украйна.
 Садове – село, Никополски район, Днипропетровска област, Украйна.
 Садове – село, Донецки район, Донецка област, Украйна.
 Садове – село, Мариуполски район, Донецка област, Украйна.
 Садове – село, Житомирски район, Житомирска област, Украйна.
 Садове – село, Василивски район, Запоризка област, Украйна.
 Садове – село, Запоризки район, Запоризка област, Украйна.
 Садове – село, Пологивски район, Запоризка област, Украйна.
 Садове – село, Василивски район, Киивска област, Украйна.
 Садове – село, Кропивницки район, Кировоградска област, Украйна.
 Садове – село, Болградски район, Одеска област, Украйна.
 Садове – село, Березивски район, Одеска област, Украйна.
 Садове – село, Березивски район, Одеска област, Украйна.
 Садове – село, Подилски район, Одеска област, Украйна.
 Садове – село, Билгород-Днистровски район, Одеска област, Украйна.
 Садове – село, Билгород-Днистровски район, Одеска област, Украйна.
 Садове – село, Лубенски район, Полтавска област, Украйна.
 Садове – село, Ривненски район, Ривненска област, Украйна.
 Садове – село, Чорткивски район, Тернопилска област, Украйна.

Вижте също 
 Садово
 Садово (пояснение)